Наддністрянщина — географічна частина України, яка визначається долиною річки Дністер.
 Подністров'я — інша назва Придністров'я
 Подністров'я (УНР)